Бурдон — имя собственное.
 Бурдон — многозначный музыкальный термин.
 Бурдон (от лат. burdo — мул) — растительный прививочный гибрид.
 Бурдон — водохранилище в Бургундии.
 «Бурдон» — украинская фолк-группа.

Персоналии 
 Бурдон, Дидье (род. 1959) — французский актёр, сценарист и кинорежиссёр.
 Бурдон, Леонар (1754—1807) — французский политический деятель; член Конвента.
 Бурдон, Марк-Андре (род. 1989) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
  (или Марилу; род. 1990)— французская певица.
  (род. 1946) — французский парфюмер.
 Бурдон, Роберт Грегори (род. 1979) — участник музыкального коллектива Linkin Park.
 Бурдон, Себастьян (1616—1671) — французский живописец и график.
  (род. 1949) — французская активистка, эксперт в области дизайна и искусства, порноактриса.
 Бурдон, Франсуа-Луи (Бурдон из Уазы, 1758—1798) — французский деятель революции, член Конвента.
 Бурдон, Эжен (1808—1884) — французский часовщик и инженер.

См. также 
 Бурдонский